Kolololzew ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Alexandrowitsch Kolokolzew (* 1961), russischer Politiker
 Oleksij Kolokolzew (* 1981), ukrainischer Gewichtheber